

Мероприятия 
 15-19 марта — Конференция разработчиков игр (Game Developers Conference) переехала в Сан-Хосе, Калифорния, где и оставалась на протяжении шести лет.
 13-15 мая — 5-я выставка E³ (Electronic Entertainment Expo); 2 награда Game Critics Awards за лучшую E³.
 BAFTA (Британская Академия Кино и Телевидения) вручила вторую премию в области компьютерных игр.
 13 мая — Академия Интерактивных Искусств и Наук (Academy of Interactive Arts & Sciences) вручила вторую премию Interactive Achievement Awards (на E3);

Маркетинг 
 2 сентября — анонс Warcraft III на выставке ECTS.
 Было анонсировано, что выход Team Fortress 2 произойдёт в течение года, однако он был отложен на 7 лет, до 2006 года (выпуск произошёл в 2007 году).

Выпуски игр

Системы 
 Карманная консоль Game Boy Light (GBL) от Nintendo (только в Японии)
 Dreamcast от Sega, 128-битная игровая консоль с поддержкой сети Интернет в Америке и Европе
 Карманная Neo Geo Pocket Color от SNK
 Карманная Game.com Pocket Pro от Tiger Electronics

Бизнес 
 Activision приобрела Elsinore Multimedia, Expert Software, и Neversoft Entertainment.
 Infogrames Entertainment SA приобрела Accolade, Gremlin Interactive (переименованная Infogrames Sheffield House), GT Interactive Software (GTIS), и Ozisoft.
 Take-Two Interactive приобрела TalonSoft.
 Основана 3d6 Games, Inc.
 Основана 7 Studios.
 Основана BAM! Entertainment, Inc.
 Основана Bohemia Interactive Studio.
 22 февраля — «Чёрный Понедельник» (или «Chainsaw Monday»): Sierra, для сокращения затрат, реорганизуется и закрывает несколько студий.
 Апрель — основана Liquid Entertainment.
 Сентябрь — основана 7FX, как филиал чешской компании.

Персоналии 
 Сид Мейер из Firaxis Games был добавлен в Зал Славы AIAS.

Судебные процессы 
 Nintendo против Bung Enterprises Ltd.; Nintendo обвиняет Bung в нарушении патента.
 Sony Corporation против Bleem LLC.

Примечания